Osteopilus är ett släkte av groddjur. Osteopilus ingår i familjen lövgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
Osteopilus